Пи́джин Соломоновых Островов (нео-соломоник, соломонский пиджин; самоназвание — Pijin) — креольский язык на английской основе, распространенный на территории Соломоновых Островов. Количество говорящих на нём, как на родном не превышает 25 тысяч, однако понимает его почти 300 тысяч человек. Как по лексикону, так и по грамматике пиджин очень близок к языку бислама и к ток-писин. На Соломоновых Островах обучение в начальных школах ведётся на пиджине. Несмотря на то, что носителей у пиджина больше, чем у бислама, информации в интернете о нём значительно меньше.

Фонология

Лексика

Знакомства 
 Aftanun ol’ta! = Добрый день всем!
 Nem blo' mi Charles = Меня зовут Чарльз.
 Hao nao (iu)? (Iu hao?) = Как дела? (Как жизнь?)
 Wanem nao nem blo' iu? = Как вас зовут?
 Iu blo' wea? = Откуда вы?
 Mi hapi tumas fo mitim iu. = Я рад встретиться с вами.
 Wanem nao lanwis iu save tok? = Какие языки вы знаете?

Ответы 
 Mi (me) olraet nomoa! = Всё нормально, спасибо!
 Mi (me) gut (nomoa)! = Всё нормально, спасибо!
 Alright nomoa! = Очень хорошо, спасибо!
 Ma iu (yu) hao! = А у тебя как (дела)?

Вопросы 
 Wanem nao datwan? = Что это такое?
 Haomas nao bae hem kostem mi fo sendem wanfala erogram go lo' Japan? = Сколько будет стоить отправить это письмо в Японию?
 Hu nao bae save helpim mifala weitim diswan rabis? = Кто может помочь разобраться нам с этой путаницей?
 Wea nao mi bae save paiem fea fo plen? = Где можно купить билет на самолёт?
 Haomas pipol save fitim insaet lo' truk blo' iu? = Сколько человек могут водить ваш грузовик/машину/ван?

Общие выражения 
 Tanggio tumas fo helpem mi = Большое спасибо за помощь мне.
 No wariwari. Hem oraet nomoa = Не беспокойтесь. Всё в порядке.
 Hem! = Вот оно что! или Это один!
 Hem na ya! = Вуаля!
 Mi karange! = Вау!
 Mi dae nau! = Я умираю! (литературно используется для выражения удивления или шока)
 Iu kon man! = Лжец!/Жулик!
 Iu karange? = Вы безумный?
 Diswan hem bagarap. = Это нарушено.
 Mi no save paiem (baem). = Я не могу себе это позволить.
 Iu save gud tumas pijin! = Вы очень хорошо говорите на пиджине!
 Iu save tumas! = Вы очень способны!
 Mi no save. = Я не знаю или Я не могу.
 Lukim iu! = Пока! (лит. Увидимся!)
 diswan hemi bulsit blo' waitman nomoa. = Этот нонсенс — белый человек.

См. также 
 Бислама
 Креольские языки
 Пиджин
 Ток-писин
 Чёрный английский

Литература 
 Беликов В. И. Пиджины и креольские языки Океании. Социолингвистические очерки. М., 1998.
 Lee, Ernest W. Solomon Islands Pijin in education // Pacific languages in education. France Mugler and John Lynch (eds.). Suva (Fiji): Institute of Pacific Studies, The University of the South Pacific, 1996. pp. 190–208.
 Lee, Ernest W. On prepositions in Solomon Islands Pijin // Oceanic studies: Proceedings of the first International Conference on Oceanic Linguistics, John Lynch and Faʼafo Pat (eds.). Pacific Linguistics C 133. Canberra: Australian National University, 1996. pp. 383–401.
 Lee, Ernest W. Solomon Island Pijin: a spelling survey. Honiara: Pijin Literacy Project of Solomon Islands Christian Association and Solomon Islands Translation Advisory Group, 1982. 64 pages.
 Morgan, Mary M. Language usage in the Solomon Islands. Language in Solomon Islands 3. Honiara: Solomon Islands Translation Advisory Group, 1983. 30 pp.
 Simons, Linda. Malaitan influence on two grammatical particles in Solomon Islands Pijin // Pacific Linguistics A 72, 1985. pp. 53–65.
 Tryon, Darrell T.; Charpentier, Jean-Michel. Pacific Pidgins and Creoles: Origins, Growth and Development. Trends in Linguistics. Studies and Monographs [TiLSM]. Walter de Gruyter, 2004.

Ссылки 

 
 Tok Pijin Quick Quide (Jan2011)

Языки Соломоновых Островов
Контактные языки на английской основе
Креольские языки
Контактные языки Австралии и Океании